Khawr Fakkān (engelska: Khor'fakkan) är en ort i Förenade Arabemiraten.   Den ligger i emiratet Sharjah, i den nordöstra delen av landet,  kilometer öster om huvudstaden Abu Dhabi. Khawr Fakkān ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Khawr Fakkān är huvudsakligen kuperad, men åt nordost är den platt. Havet är nära Khawr Fakkān österut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer väster om Khawr Fakkān. Det finns inga andra samhällen i närheten.

Trakten runt Khawr Fakkān är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet.  I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är maj, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är september, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Sharjah